Романизација или романизовање може бити:

 Романизација (културна), процес ширења римске античке културе у разним областима друштвеног живота (обичаји, језик, уметност, право)
 Романизација (правописна), алтернативни назив за правописну латинизацију
 Романизација (језичка), алтернативни назив за језичку (лексичку) латинизацију
 Романизација (обредна), процес ширења римског (латинског) литургијског обреда

Види још 
 Латинизација (вишезначна одредница)